El Condado de Teton es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Teton (Idaho)
 Condado de Teton (Montana)
 Condado de Teton (Wyoming)